Wojciech Cejrowski – boso przez świat (dawniej jako Wojciech Cejrowski. Boso) – program podróżniczy prowadzony przez Wojciecha Cejrowskiego, mający formę około 25-minutowych reportaży z różnych zakątków świata, m.in. Brazylii, Meksyku, Gambii, Ekwadoru i Portugalii.

Reżyserowany przez Andrzeja Horubałę, Macieja Chmiela (odcinki z Senegalu, Gambii i Zielonego Przylądka) oraz Wojciecha Cejrowskiego (najnowsze). Kierownikiem wypraw (od odcinków z Ekwadoru) był Sławomir Makaruk (Makaron). Zdjęcia do filmu były autorstwa Piotra Gorzkowicza (odcinki z Meksyku, Senegalu, Gambii i Zielonego Przylądka, Ekwadoru), Miguela Perea Mantes (odcinki z Hiszpanii i Portugalii) i Jacka Rudnickiego (do odcinka z Włoch – włącznie). Program emitowano w TVP2 w latach 2007-2011 z premierowymi odcinkami w niedzielę o 9.55, a następnie o 10.15.

Program został zdjęty tymczasowo z ramówki TVP w maju 2009 roku, kiedy to Wojciech Cejrowski wystąpił w spotach wyborczych Prawicy Rzeczypospolitej, zachęcając do oddania głosu na Marka Jurka.

W czerwcu 2011 Wojciech Cejrowski rozwiązał współpracę z TVP na rzecz nowego programu podróżniczego Wojciech Cejrowski. Boso, który emitowany był na antenie TVN Style od 17 czerwca 2011.

W latach 2013–2015 premierowe odcinki programu prezentowane były na antenach TV Puls oraz Puls 2.

Począwszy od 2021 roku, po 10 latach przerwy, program powrócił na antenę TVP2 z premierowymi odcinkami pod oryginalnym tytułem.

Czołówka programu zmieniała się czterokrotnie po raz pierwszy w 2 odcinku ze względu na to że kręcono w Meksyku i Ekwadorze, po raz drugi w odcinku 8 ze względu na to że kręcono w Afryce, po raz trzeci w odcinku 19, po raz czwarty w odcinku 22 ze względu na to że kręcono w Hiszpanii i Portugalii.

Przegląd sezonów

Lista odcinków programu Wojciech Cejrowski – boso przez świat

Lista odcinków programu Wojciech Cejrowski. Boso

Spis odcinków dostępnych w Ipla 
Liczba w nawiasie oznacza rok premiery odcinka.

Spis odcinków wydanych na płytach DVD 
Wydane zostały dwadzieścia cztery płyty DVD z odcinkami programu:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona programu w portalu TVP.PL
 
 
 Odcinki programu w portalu TVP.PL
 

Telewizyjne programy podróżnicze
Telewizyjne programy rozrywkowe
Wojciech Cejrowski